Reifbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Reifbach (Gemeinde Stössing), Siedlungsplatz in der Gemeinde Stössing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Reifbach (Gemeinde Vorau), Siedlungsplatz in Markt Vorau, Bezirk Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer:
 Reifbach (Flanitz), linker Zufluss der Flanitz vor Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Reifbach (Sormitz), rechter Zufluss der Sormitz an der Zschachenmühle, Gemeinde Remptendorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen